Search-as-you-type är en typ av användargränssnitt till en dator som genomför en sökning i realtid medan man skriver i en textruta.

Användargränssnitt